Adriani ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Adriani (1905–1982), italienischer Klassischer Archäologe
 Bruno Adriani (1881–1971), deutsch-US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Eduard von Adriani (1856–1922), deutscher General der Infanterie
 Francesco Adriani († 1575), italienischer Sänger, Kapellmeister und Komponist
 Gert Adriani (1908–1989), deutscher Kunsthistoriker
 Giovanni Battista Adriani (1511/1513–1579), italienischer Historiker
 Götz Adriani (* 1940), deutscher Kunsthistoriker
 Laura Adriani (* 1994), italienische Schauspielerin
 Marcello Adriani (1464–1521), italienischer Humanist und Politiker
 Matthäus Adriani (1475–1521), spanischer Orientalist und Sprachforscher
 Pieter Jakob Albert Adriani (1879–1974), niederländischer Jurist